Салино — деревня в Зубцовском районе Тверской области, входит в состав Столипинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу реки Ржать в 19 км на восток от центра поселения деревни Столипино и в 41 км на северо-восток от районного центра Зубцова.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня являлась центром Салинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1888 году в деревне было 73 дворов, земская школа, трактир, 2 мелочные лавки; промыслы: судовщики, разносчики, пастухи.

С 1929 года деревня являлась центром Салинского сельсовета Погорельского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1960 года — в составе Зубцовского района, с 1994 года — центр Салинского сельского округа, с 2005 года — в составе Столипинского сельского поселения. 

В годы Советской власти в деревне располагалась центральная усадьба колхоза «Маяк», до 2010 года в деревне работала Салинская основная школа.

Население

Инфраструктура 
В деревне имеются фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района